Al Rumaihi ist der Familienname folgender Personen:

 Ali Al Rumaihi (* 1981), Springreiter aus Katar
 Mubarak Al Rumaihi (* 1984), Springreiter aus Katar